De zevenkamp voor vrouwen werd als deel van atletiek tijdens de Olympische Zomerspelen 2004 in Athene afgewerkt op 20 en 21 augustus 2004.

Medailles

Programma 
Alle tijden zijn in Griekse tijd (UTC+2)

Uitslagen

100 m horden

hoogspringen

kogelstoten

200 m

verspringen

speerwerpen

800 m

Eindstand 

Opgaves: Denise Lewis (Groot-Brittannië), Svetlana Kazanina (Kazachstan), Tiia Hautala (Finland), Anzhela Atroshcenko (Turkije), Natalya Sazanovich (Wit-Rusland), Tatyana Gordeyeva (Rusland)

Vrouwen Zevenkamp